Les élections municipales espagnoles de 2019 () se tiennent le . Elles coïncident avec les élections européennes et les élections dans la plupart des communautés autonomes.

Contexte 
Les élections municipales espagnoles ont lieu un mois à peine après les élections générales anticipées qui avaient vu une large victoire du PSOE.

Mode de scrutin

Conditions de candidature 
Peuvent présenter des candidatures : 
 les partis et fédérations de partis inscrits auprès des autorités ; 
 les coalitions de partis et/ou fédérations inscrites auprès de la commission électorale au plus tard dix jours après la convocation du scrutin ; 
 et les électeurs de la commune, s'ils représentent au moins 
 1 % des inscrits (et au moins le double des sièges à pourvoir) dans les communes de moins de  ; 
 100 parrainages dans les communes de  ; 
 500 parrainages dans les communes de  ; 
  dans les communes de  ; 
  dans les communes de  ; 
  dans les communes de  ; 
  dans les communes de  et plus.

Répartition des sièges 
Le nombre de conseillers municipaux est établi en fonction de la population de la commune.

À partir de , un conseiller est ajouté pour  ou fraction, ainsi qu'un conseiller supplémentaire si le total de conseillers municipaux constitue un nombre pair.

Seules les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages valides  peuvent participer à la répartition des sièges à pourvoir dans cette même circonscription, qui s'organise en suivant différentes étapes : 
 les listes sont classées en une colonne par ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus ; 
 les suffrages de chaque liste sont divisés par 1, 2, 3... jusqu'au nombre de députés à élire afin de former un tableau ;
 les mandats sont attribués selon l'ordre décroissant des quotients ainsi obtenus.

Élection du maire 
Le maire est élu par le conseil municipal, parmi les conseillers municipaux ayant occupé la première place de leurs listes respectives. Est élu maire celui qui recueille le soutien de la majorité absolue des conseillers. Si aucun candidat n'atteint cette majorité, le conseiller municipal ayant occupé la première place de la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est proclamé maire.

Campagne

Principaux partis

Sondages

Maires dans les principales villes 
 Dans les capitales de communauté autonome (en gras), de province (en italique) et les villes de  et plus :

Résultats par ville

Andalousie

Malaga 
Francisco de la Torre Prados, le maire sortant, du Parti populaire, est réélu, pour un sixième mandat.

Séville 
Le maire sortant, le socialiste Juan Espadas, est réélu pour un deuxième mandat.

Aragon

Saragosse 
Le maire sortant, Pedro Santisteve, chef de file de la liste Saragosse en commun, est défait, alors que les forces de gauche perdent la majorité au conseil municipal. Jorge Azcón, du Parti populaire, lui succède.

Asturies

Oviedo 
Les forces de gauche perdent la majorité au conseil municipal. Alfredo Canteli, du Parti populaire, succède au maire socialiste sortant, Wenceslao López.

Îles Baléares

Palma 
La majorité sortante, de gauche, conserve la majorité au conseil municipal. Le socialiste José Hila retrouve le poste de maire qu'il avait cédé deux ans plus tôt à Antoni Noguera (Més) dans le cadre d'un accord de partage du pouvoir.

Canaries

Las Palmas de Grande Canarie 
Le maire socialiste sortant, Augusto Hidalgo, est réélu pour second mandat.

Santa Cruz de Tenerife 
La socialiste Patricia Hernández succède au maire sortant, José Manuel Bermúdez, de la Coalition canarienne, avec l'appui d'Unidas Podemos et de Ciudadanos.

Cantabrie

Santander 
La maire sortante, Gema Igual, du Parti populaire, est réélue.

Castille-et-León

Valladolid 
Le socialiste Óscar Puente est réélu pour un second mandat.

Castille-La Manche

Tolède 
La maire socialiste sortante Milagros Tolón est réélue pour un second mandat.

Catalogne

Barcelone

Estrémadure

Mérida 
Le socialiste Antonio Rodríguez Osuna est réélu pour un second mandat.

Galice

Saint-Jacques-de-Compostelle 
La liste du maire sortant, Martiño Noriega, Compostelle ouverte, est largement défaite, tandis que la tête de liste socialiste, Xosé Sánchez Bugallo, est élu à la tête de la ville.

Madrid

Madrid

Murcie

Murcie 
José Ballesta, du Parti populaire, est réélu pour un second mandat.

Navarre

Pampelune 
Bien que les partis de gauche détiennent la majorité absolue des sièges, la maire sortante d'EH Bildu Joseba Asirón cède le pouvoir au chef de file de Navarra Suma Enrique Maya en raison de l'absence d'accord à gauche.

Pays basque

Bilbao 
Le maire sortant, Juan María Aburto, du PNV, est réélu pour un deuxième mandat.

Vitoria-Gasteiz 
Le maire sortant, Gorka Urtaran, du PNV, est réélu pour un deuxième mandat.

La Rioja

Logroño 
Le PP au pouvoir perd sa majorité absolue alors que la maire Cuca Gamarra ne se représente pas. Le socialiste Pablo Hermoso de Mendoza lui succède.

Valence

Valence

Villes autonomes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales espagnoles de 2015
 Élections européennes espagnoles de 2019

Liens externes